Ernst Reicher ist der Name folgender Personen:

* Ernst Reicher (Schauspieler) (1885–1936), deutscher Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Ernst Reicher (Karambolagespieler) (1908–1985), österreichischer Karambolagespieler